Nobile (lat., it. vznešené/ý) může znamenat:

 Nobile (příjmení)
 Peter Nobile (1774–1854) – švýcarsko-rakouský architekt
 Umberto Nobile (1885–1978) – italský letecký konstruktér a objevitel
 Nobile (kráter) – impaktní kráter u jižního pólu Měsíce
 Nobile (ledovec) – ledovec v Grahamově zemi
 nobile (titul) – italský šlechtický titul, zkratka Nob. nebo N.H./N.D.

 součást sousloví
 piano nobile – „vznešené patro“, reprezentativní první patro paláců a zámků
 Verbum nobile – opera polského skladatele Stanisława Moniuszka z roku 1860

Související články 
 Nobili